Ароматная  — топоним в России.

Чукотский автономный округ 
 Ароматная — река, левый приток р. Поворотная, координаты 66°41' с. ш. 178°44' в. д., код ГКГН 763522.
 Ароматная — гора, восточнее хр. Пэкульней, левобережье р. Радужная, координаты 66°37' с. ш. 175°37' в. д., код ГКГН 786819.

См. также 
 Ароматное
 Ароматный
 Ароматные